Квалификация (отборочный турнир) 18-го чемпионата Европы по волейболу среди мужчин прошла в период с 24 октября 1992 по 13 июня 1993 года. Всего в квалификации приняли участие 22 национальные сборные команды. Были разыграны 4 путёвки в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Финляндия (страна-организатор), Россия (вместо сборной СССР), Италия, Нидерланды, Германия, Болгария, Польша, Франция (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Австрия, Беларусь, Бельгия, Венгрия, Греция, Дания, Израиль, Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Португалия, Румыния, Словения, Турция, Украина, Хорватия, Чехословакия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Предварительный раунд 
 1992 г.
 24 октября.  Словения —  Австрия 2:3 (6:15, 9:15, 15:11, 15:6, 13:15).
 28 ноября.  Австрия —  Словения 3:1 (16:14, 10:15, 15:7, 15:6).

 24 октября.  Беларусь —  Латвия 0:3 (11:15, 11:15, 2:15).
 28 ноября.  Латвия —  Беларусь 3:1 (15:6, 15:4, 13:15, 15:0).

 24 октября.  Норвегия —  Литва 3:0 (15:7, 15:8, 15:8).
 28 ноября.  Литва —  Норвегия 2:3 (16:14, 7:15, 8:15, 15:1, 12:15).

 24 октября.  Хорватия —  Португалия 3:0 (15:4, 15:8, 15:8).
 28 ноября.  Португалия —  Хорватия 0:3 (4:15, 8:15, 8:15).

 24 октября.  Люксембург —  Швейцария 0:3 (8:15, 9:15, 3:15).
 28 ноября.  Швейцария —  Люксембург 3:0 (15:5, 15:10, 15:3).

 24 октября.  Украина —  Эстония 3:0 (15:7, 15:4, 15:11).
 28 ноября.  Эстония —  Украина 3:1 (12:15, 15:12, 15:6, 15:1).

Победители стыковых матчей (Австрия, Латвия, Норвегия, Хорватия, Швейцария, Украина) вышли в групповой раунд квалификации.

Групповой раунд

Группа А 
8.05—13.06.1993

 8 мая: Турция — Чехословакия 1:3 (15:11, 11:15, 10:15, 7:15); Латвия — Австрия 3:0 (15:7, 15:6, 15:9).
 15 мая: Чехословакия — Турция 3:1 (14:16, 15:1, 15:9, 15:5).
 16 мая: Австрия — Латвия 0:3 (14:16, 4:15, 10:15).
 22 мая: Чехословакия — Австрия 3:0 (15:2, 15:4, 15:5); Латвия — Турция 3:0 (15:12, 15:7, 15:12).
 29 мая: Турция — Латвия 0:3 (10:15, 7:15, 7:15).
 30 мая: Австрия — Чехословакия 0:3 (7:15, 9:15, 10:15).
 5 июня: Латвия — Чехословакия 2:3 (15:9, 7:15, 15:10, 6:15, 12:15); Турция — Австрия 3:0 (15:3, 15:10, 15:12).
 12 июня: Чехословакия — Латвия 3:0 (15:7, 15:9, 15:5).
 13 июня: Австрия — Турция 2:3 (15:13, 10:15, 1:15, 16:14, 9:15).

Группа В 
23.04—2.06.1993

 23 апреля: Греция — Испания 1:3 (10:15, 17:15, 11:15, 14:16).
 28 апреля: Испания — Швейцария 3:0 (15:5, 15:11, 15:6).
 30 апреля: Греция — Венгрия 3:0 (15:11, 15:4, 16:14).
 1 мая: Швейцария — Испания 0:3 (7:15, 12:15, 13:15); Венгрия — Греция 0:3 (9:15, 15:17, 6:15).
 4 мая: Венгрия — Испания 0:3 (9:15, 12:15, 5:15).
 13 мая: Испания — Греция 3:1 (15:12, 15:11, 10:15, 15:12).
 15 мая: Швейцария — Греция 0:3 (5:15, 2:15, 11:15).
 16 мая: Испания — Венгрия 3:0 (15:6, 15:10, 15:6).
 22 мая: Венгрия — Швейцария 3:0 (15:8, 15:9, 15:3) .
 29 мая: Швейцария — Венгрия 0:3 (11:15, 0:15, 5:15).
 2 июня: Греция — Швейцария 3:0 (15:6, 15:6, 15:9).

Группа С 
20.02—13.06.1993

 20 февраля: Израиль — Украина 2:3 (7:15, 15:11, 15:11, 10:15, 11:15).
 2 марта: Украина — Израиль 3:0 (15:13, 15:4, 15:4).
 15 апреля: Дания — Израиль 3:1 (15:11, 11:15, 15:13, 15:10).
 28 апреля: Израиль — Дания 3:1 (16:14, 9:15, 15:8, 15:8).
 3 мая: Израиль — Румыния 3:1 (15:8, 16:14, 14:16, 15:12).
 11 мая: Дания — Украина 3:0 (15:13, 15:1, 15:4).
 16 мая: Румыния — Украина 1:3 (13:15, 8:15, 15:13, 11:15).
 23 мая: Дания — Румыния 2:3 (16:14, 0:15, 7:15, 15:10, 9:15).
 30 мая: Украина — Дания 3:0 (15:8, 15:1, 15:5).
 6 июня: Украина — Румыния 3:0 (15:11, 17:16, 15:7);
 11 июня: Румыния — Израиль 3:0 (15:8, 15:9, 15:12).
 13 июня: Румыния — Дания 3:0 (15:12, 15:11, 15:10).

Группа D 
24.04—10.06.1993

Швеция стоит в таблице выше Бельгии по лучшему соотношению игровых очков, набранных во всех встречах — 1,481 против 1,414

 24 апреля: Норвегия — Бельгия 0:3 (5:15, 8:15, 12:15).
 1 мая: Хорватия — Норвегия 3:0 (15:6, 15:7, 16:14).
 8 мая: Бельгия — Хорватия 3:1 (15:17, 15:12, 15:10, 15:3).
 9 мая: Швеция — Норвегия 3:0 (15:7, 15:8, 15:6).
 15 мая: Хорватия — Швеция 1:3 (15:17, 9:15, 15:12, 4:15).
 23 мая: Бельгия — Норвегия 3:0 (15:3, 15:7, 15:11).
 25 мая: Швеция — Хорватия 3:0 (15:11, 15:7, 15:7).
 28 мая: Норвегия — Хорватия 0:3 (11:15, 5:15, 15:17).
 31 мая: Швеция — Бельгия 3:0 (16:14, 16:14, 15:9).
 5 июня: Бельгия — Швеция 3:0 (15:7, 16:14, 17:15).
 10 июня: Норвегия — Швеция 0:3 (9:15, 3:15, 1:15); Хорватия — Бельгия 0:3 (11:15, 6:15, 10:15).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира путёвки на чемпионат Европы 1993 года получили победители групп — Чехословакия, Испания, Украина, Швеция.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1992 год в волейболе
1993 год в волейболе
Волейбол